Baldassarre Cenci (1648-1709) – cardinale italiano
 Baldassarre Cenci (1710-1763) – cardinale italiano